Ксидиас — фамилия.
 Ксидиас, Николаос (1826—1909) — греческий художник, один из самых значительных представителей академического реализма в греческой живописи.
 Ксидиас, Перикл Спиридонович (1872—1942) — российский советский художник, график, гравёр, является гравёром первых советских марок.
Ксидиас, Энтони (1879—1952) — американский кинопродюсер греческого происхождения, кинопромышленник.